Knoxville es una ciudad estadounidense unicada en el condado de Knox, estado de Tennessee.

Knoxville también puede referirse a:
Lugares
 Knoxville (Arkansas), pueblo en el condado de Johnson, estado estadounidense de Arkansas.
 Knoxville (Georgia), lugar designado por el censo en el condado de Crawford, estado estadounidense de Georgia.
 Knoxville (Illinois), ciudad en el condado de Knox, estado estadounidense de Illinois.
 Knoxville (Iowa), ciudad en el condado de Marion, estado estadounidense de Iowa.
 Municipio de Knoxville (condado de Marion, Iowa).
 Municipio de Knoxville (condado de Ray, Misuri).
 New Knoxville (Ohio), villa ubicada en el condado de Auglaize, estado estadounidense de Ohio.
 Knoxville (Pensilvania), borough en el condado de Tioga, estado estadounidense de Pensilvania.

Personas
 Johnny Knoxville, actor estadounidense.

Otros usos
 Exposición Internacional de Knoxville (1982).